San Castore di Tarso, martire a Tarso nell'attuale Turchia, celebrato il 28 marzo;
 San Castore di Karden († 400 circa), sacerdote ed eremita, missionario in Germania, celebrato il 13 febbraio;
 San Castore di Apt († 426 circa), vescovo di Apt, celebrato il 21 settembre.